Курмангу́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Треффор-Кюизья. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01127.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 360 км к юго-востоку от Парижа, в 80 км северо-восточнее Лиона, в 18 км к северо-востоку от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекает небольшая река Гран-Пре ().

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 507 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 313 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 239 были экономически активными, 74 — неактивными (показатель активности — 76,4 %, в 1999 году было 70,8 %). Из 239 активных жителей работали 227 человек (128 мужчин и 99 женщин), безработных было 12 (6 мужчин и 6 женщин). Среди 74 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 34 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн